Seewirt bezeichnet:

 Seewirt (Thumsee), eine Gaststätte am Thumsee bei Bad Reichenhall,
 Seewirt am Mattsee, ein Hotel in Mattsee im Land Salzburg.